Гореньский регион (Гореньска регия) () — статистический регион на территории исторической области Верхняя Крайна в Словении со столицей в Крани.

Географическое расположение 
Гореньский регион находится на северо-западе Словении и примыкает к границе с Италией и Австрией, на юге и востоке граничит с регионом Средняя Словения, на западе — с Горицким регионом.

Административное деление 
В статистический регион входят 18 общин:

Города 
 Блед
 Бохинь
 Домжале
 Есенице
 Жировница
 Камник
 Камнишка-Бистрица
 Крань
 Краньска-Гора
 Менгеш
 Мойстрана
 Полянска-Долина
 Радовлица
 Сельшка-Долина
 Тржич
 Шкофья-Лока

Галерея

См. также 
 Крайна

Примечания

Источники 
 Slovenian regions in figures 2006
 Gorenjska, pokrajina

Крайна
Статистические регионы Словении